Jop ist der Familienname folgender Personen:
 Franciszek Jop (1897–1976), polnischer Priester, Bischof von Opole
 Mariusz Jop (* 1978), polnischer Fußballspieler

 JOP steht als Abkürzung für:
 Java Optimized Processor, ein Java-Prozessor
 Jena-Optronik, ehemalige Tochtergesellschaft der Jenoptik AG

Siehe auch:
 Jopp
 Job
 Jobb

Abkürzung